Средний Баскунчак — посёлок в Ахтубинском районе Астраханской области, входит в состав муниципального образования «Посёлок Нижний Баскунчак».

География 
Посёлок находится на левом берегу реки Волги, рядом c озером Баскунчак. К югу от посёлка — выработанный карьер.

Улицы: Буденного, Героев Панфиловцев, Коммунистическая, Космонавтов, Маяковского, Мира, Молодой Гвардии

История 
В 1969 г. указом президиума ВС РСФСР поселок гипсового завода переименован в Средний Баскунчак.

Население 

 Национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения посёлка составляла 365 человек (166 мужчин и 199 женщин). Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 56 %, казахи 37 %.

Инфраструктура 
Посёлок работников завода "KNAUF Гипс Баскунчак"

Примечания 

Населённые пункты Ахтубинского района